Le Père Goriot (1835) roman français d'Honoré de Balzac ;
 Le Père Goriot (1921), film français de Jacques de Baroncelli ;
 Le Père Goriot (Paris at midnight) (1926), film américain de E. Mason Hopper ;
 Le Père Goriot (1945), film français de Robert Vernay ;
 Le Père Goriot (1972), téléfilm français de Guy Jorré ;
 Le Père Goriot (2004), téléfilm français de Jean-Daniel Verhaeghe ;
 Le Père Goriot (2009), bande dessinée française de Philippe Thirault, Thierry Lamy et Bruno Duhamel.

Homonymie